Johann Heinrich Rettberg ist der Name folgender Personen:

* Johann Heinrich Rettberg (Jurist) (Johann Heinrich Retberg; Johannes Henricus Retbergk und Namensvarianten; 1636–1713), deutscher Jurist, Defendent an der Universität Tübingen, 1667 an der Universität Straßburg; „Cellensis Saxo“
 Johann Heinrich von Rettberg (1676–1742), kurfürstlich braunschweig-lüneburgischer Hofrat zu Hannover